Simó d'Hauteville (1093-1105) va ser el fill gran i successor del comte Roger I de Sicília. Era jove quan, l'any 1101, el seu pare va morir i va rebre el comtat sota la regència de la seva mare Adelaida del Vasto. Tan sols quatre anys més tard va morir, i va ser succeït pel seu germà petit Roger II.

Avantpassats 

Reis de Sicília
Casa d'Hauteville
Persones de Palerm
Morts a Calàbria